Сумбатя́н Межлу́м Альбе́ртович (5 февраля, 1954, Луганск, Украинская ССР, СССР) — советский и российский учёный в области механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа, доктор физико-математических наук (1995), профессор (2001), иностранный член Национальной академии наук Республики Армения.

Образование 
 Окончил механико-математический факультет Ростовского государственного университета (кафедра теоретической гидроаэромеханики) в 1976 году по специальности «механика».
 Окончил аспирантуру Института проблем механики (ИПМ) АН СССР (ныне — РАН) в 1980 году.
 Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые неклассические контактные задачи вязкоупругости» (выполнена под руководством проф. В. М. Александрова) в 1980 году по специальности 01.02.04: Механика деформируемого твердого тела.
 Защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование высокочастотных волновых процессов в упругих средах с приложением к задачам ультразвукового неразрушающего контроля» (научный консультант: академик РАН, проф. И. И. Ворович) в 1995 году по специальности 01.02.04: Механика деформируемого твердого тела.
 Присвоено учёное звание профессора в 2001 году.

Научная и педагогическая деятельность 
 Ассистент кафедры теоретической механики Ростовского инженерно-строительного института с 1981 года по 1985 год.
 Научный сотрудник научно-исследовательского института механики и прикладной математики (НИИМиПМ) при Ростовском государственном университете с 1985 года по 2001 год.
 Заведующий лабораторией ультразвука НИИМиПМ РГУ (ЮФУ) с 1989 года.
 Профессор кафедры теоретической гидроаэромеханики мехмата РГУ с 2001 года.
 Заведующий кафедрой теоретической и компьютерной гидроаэродинамики ЮФУ с 2011 года.
 Член Российского акустического общества, член Американского акустического общества, член Технического комитета Европейского акустического общества по строительной и архитектурной акустике, член Национального комитета Российской федерации по теоретической и прикладной механике, иностранный член Национальной академии наук Республики Армения.
 Член диссертационного совета Д 212.208.06 ЮФУ.
 Руководитель научных проектов по грантам ISF, ИНТАС, РФФИ.
 Проводил совместные научные исследования в университетах Италии, Швеции, Великобритании, Греции.
 Член редколлегии журнала «Mathematical Problems in Engineering Aerospace and Sciences» (Кембриджский университет).
 Опубликовал 167 научных работ, среди которых монографии в издательстве CRC PRESS (США).

Основные научные результаты 
 Является основателем научной школы «Волновые процессы в механике и аэроакустике».
 Разработал оригинальные полуаналитические методы решения задач аэроакустики и теории упругости.
 Получил ряд результатов высокой значимости в задачах коротковолновой дифракции и задачах по восстановлению формы дефектов в упругих средах.
 Получил также ряд результатов в экономических задачах и задачах гидромеханики.

Преподаваемые дисциплины 
 Аэроакустика.
 Метод граничных интегральных уравнений.
 Современные численные методы в механике жидкости.
 Экспериментальные методы в механике жидкости и газа.
 История и методология механики.
 Цифровая обработка изображений.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 Страница М. А. Сумбатяна на сайте ЮФУ
 Профиль М. А. Сумбатяна на сайте ELIBRARY.ru
 Информация о М. А. Сумбатяне на сайте Math-Net.ru
 Профиль М. А. Сумбатяна на сайте Scopus
 Профиль М. А. Сумбатяна на сайте Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике
 «Ловец порхающего эха»

Преподаватели Ростовского государственного строительного университета
Учёные России